Carl Bertilsson – ginnasta svedese
 Johan Bertilsson – calciatore svedese
 Per Bertilsson – ginnasta svedese